Money to Burn – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
 Money to Burn – film del 1916 diretto da E.H. Calvert
 Money to Burn – film del 1920 diretto da Fred C. Newmeyer
 Money to Burn – film del 1922 diretto da Rowland V. Lee
 Money to Burn – film del 1926 diretto da Walter Lang
 Money to Burn – film del 1939 diretto da Gus Meins
 Money to Burn – film del 2010 diretto da Roger Mende